Que cante la vida puede referirse a:

 Que cante la vida (1985), canción de Alberto Plaza;
 Que cante la vida por Chile (2010), nueva versión cantada por grupo de artista para beneficio del terremoto de Chile de 2010;
 Que cante la vida (2012), musical basado en las canciones de Alberto Plaza.